Le Courrier des lecteurs est une rubrique du journal Spirou qui prit différentes formes tout au long de l'histoire de l'hebdomadaire.

Historique 
La première rubrique courrier apparait au début de l'année 1939. C'est alors Le Fureteur, sous le titre Le Fureteur vous dira qui joue ce rôle avec Jean Doisy pour répondre aux lecteurs. À partir du  une rubrique est dédiée intitulée Le Coin des lecteurs, puis à partir du  elle change de titre pour Lecteurs, votre coin. Au , la signature change, c'est un certain Plumitif qui répond aux courriers. Le titre Le Coin des lecteurs revient à partir du . La rubrique courrier change plusieurs fois de nom dans les années 1960, elle alterne entre Vous nous avez écrit, Courrier service, On nous écrit, Ici on répond. Du  au  le titre devient Au pied de vos lettres et c'est Spirou qui répond aux questions et remarques des lecteurs avec des titres alternatifs Vos lettres sont bien tapées, A vos plumes, Je timbre un peu beaucoup passionnément ou encore Le Courrier de M. Archive. Puis les rubriques se succèdent Le Facteur rouspète, les lettres passent, A la lettre (signé Fantasio), On nous écrit, Courrier en r'tard et surtout Cher Spirou qui dure de 1992 à 2004 et qui est remplacé par Pas tous à la fois.

Source 
 Le courrier des lecteurs sur le site Toutspirou

Rubrique du journal Spirou